Мурфризборо има више значења:
 Мурфризборо (Арканзас)
 Мурфризборо (Северна Каролина)
 Мурфризборо (Тенеси)